Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 2007 проходили з 21 по 26 травня на відкритих ґрунтових кортах Centre Sportif de Hautepierre у Страсбургу (Франція). Янь Цзи і Чжен Цзє виграли титул, у фіналі перемігши пару Алісія Молік і Сунь Тяньтянь з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2007
Internationaux de Strasbourg - Doubles
2007 у французькому спорті